Boruta Zgierz
 Boruta Zgierz (hokej na lodzie)
 Boruta Zgierz (piłka nożna)